Волховський Михайло Миколайович (1868—1944) — український та російській військовий діяч, генеральний хорунжий Армії Української Держави
 Волховський Фелікс Вадимович (1846—1914) — український та російський письменник, журналіст, перекладач

 Волховський фронт — оперативно-стратегічне об'єднання Червоної армії під час німецько-радянської війни
 Волховський провулок — в місті Київ
 Волховський район — адміністративна одиниця Ленінградської області Російської Федерації.

Див. також 
 Вольховський